Different World – album Alana Walkera
 Different World – album Uriah Heep
 Different World – singel Alana Walkera
 Different World – singel Iron Maiden
 Inny świat, ang. Different World – serial telewizyjny

Zobacz też 
 Inny świat
 Another World